Hum je sinonim s pojmovima omanje brdo, brežuljak, glavica, izoliran od ostalih uzvisina, obično ovalna tlocrta i oblog vrha. Od ovog pojma izvedenice su:

 Zahumlje ili Hum, srednjovjekovna država na području današnje južne Hrvatske te Hercegovine u Bosni i Hercegovini
 humak – gomila, umjetna tvorevina od zemlje ili kamenja
 Toponimi:

 Hrvatska:
Hum Bistrički, naselje u općini Marija Bistrica
 Hum (Buzet), naselje u Gradu Buzetu
 Hum (brdo)￼￼, brdo na otoku Hvaru
 
 Hum Košnički, naselje u općini Desinić
 Hum (Lastovo), najviši vrh na otoku Lastovo
 Breznički Hum, naselje i općina u Varaždinskoj županiji
 Hum na Sutli, naselje i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Hum Stubički, naselje u općini Gornja Stubica
 Hum Varoš, naselje u općini Voćin
 Hum (Vis), najviši vrh na otoku Vis
 Hum (Voćin), naselje u općini Voćin
 Hum Zabočki, naselje u općini Zabok

 BiH:
Hum (brdo iznad Mostara)
 Hum (brdo iznad Sarajeva)
 Hum (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Hum (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Hum (Trebinje, BiH), naselje u sastavu Grada Trebinje

Izvori